Despreniment, com a procés geomorfològic.
 Despreniment de retina, procés que afecta a la retina.
 Despreniment (paracaigudisme).